Базиев — фамилия; имеет женскую форму Базиева.
 Базиев, Мурат Мажмудинович (род. 1984) — российский дзюдоист, чемпион России 2005 года в весовой категории до 66 кг.
 Базиева, Мария Николаевна (род. 1922) — ткачиха Ферганского текстильного комбината, Герой Социалистического Труда.

Примечания